Al-Urma fou un petit moviment guerriller de Caixmir fundat als anys vuitanta i dirigit per Mushtak Ahmed Zargar. Es va fusionar el 1998 amb el grup de fidels de Masood Azhar, formant el Jaish-e-Mohammad Mujhaeddin E-Tanzeem.

Grups guerrillers del Caixmir